Kanfory Sylla (Conacri, 7 de julho de 1980) é um futebolista profissional guineense que atua como meia.

Carreira 
Kanfory Sylla representou o elenco da Seleção Guineense de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2004, 2006 e 2008.

Ligaçães externas 

Naturais de Conacri
Jogadores da Seleção Guineense de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2004
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2006
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2008